Il doppio del torneo di tennis Torneo di Chichester 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Pam Shriver e Betty Stöve che hanno battuto in finale Rosie Casals e Wendy Turnbull 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (finale)
 Pam Shriver /  Betty Stöve (Campionesse)

 Greer Stevens /  Virginia Wade (semifinali)
 Candy Reynolds /  Paula Smith (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo di Chichester 1980